Casarotto ist der Familienname folgender Personen:

 Renato Casarotto (1948–1986), italienischer Bergsteiger
 Thomas Casarotto (1990–2010), italienischer Radrennfahrer